Mukařov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Mukařov, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Mukařov, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale